Esta é uma lista de futebolistas do Clube Desportivo Primeiro de Agosto

Por ano

2016

Atualizado até 20 de Janeiro de 2016.

2017
Transferências 2017
Legenda
: Jogador chegando
: Jogador saindo

Guarda-Redes
Foto Coio - Coio
Foto Tony Cabaça - Tony Cabaça
Foto António Dominique - António Dominique
Foto Julião - Julião
Foto Nuno - Nuno
Defesas
Foto Natael - Natael
Foto Bobo - Bobo
Foto Isaac - Isaac
Foto Paizo - Paizo
Foto Massunguna - Massunguna
Foto Sargento - Sargento
Médios
Foto Geraldo - Geraldo
Foto Guelor - Guelor
Foto Medá - Medá
Foto Vado - Vado
Foto Nandinho - Nandinho
Foto Schow - Schow
Foto Catraio - Catraio
Foto Manucho Dinis - Manucho Dinis
Foto Bruno Manuel - Bruno Manuel
Foto Gui - Gui
Foto Buá - Buá
Foto Gogoró - Gogoró
Foto Mingo Bile - Mingo Bile
Foto Macaya - Macaya
Foto Coelhinho - Coelhinho
Foto Nelson - Nelson
Avançados
Foto Diogo Rosado - Diogo Rosado
Foto Ibukun - Ibukun
Foto Hamilton - Hamilton
Foto Rambé - Rambé

Clube Desportivo Primeiro de Agosto